Le titre Le Chant du désert, peut désigner :
Le Chant du désert (The Desert Song), une opérette de 1926 de Sigmund Romberg.
Le Chant du désert (The Desert Song), un film de 1929 réalisé par Roy Del Ruth.
Le Chant du désert (The Desert Song), un film de 1943 réalisé par Robert Florey.
Le Chant du désert (Das Lied der Wüste), un film de 1939 réalisé par Paul Martin.

Voir aussi 
The Desert Song (homonymie)

Homonymie de titre